Аутизм — заболевание, проявляющееся с детского возраста и характеризующееся выраженным и всесторонним неприятием социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями. Также к нему могут относиться:

 Аутизм (симптом) — замкнутость в себе, погружение в мир собственных переживаний и отрыв от действительности; симптом шизофрении.
 Атипичный аутизм — атипичная форма аутизма, общего расстройства психического развития детского возраста.
 Высокофункциональный аутизм — форма аутизма, при которой коэффициент интеллекта (IQ) больше 70.